Велико-Градиште () — община в Сербии, входит в Браничевский округ.

Население общины составляет 19 868 человек (2007 год), плотность населения составляет 58 чел./км². Занимаемая площадь — 344 км², из них 72,1 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Велико-Градиште. Община Велико-Градиште состоит из 26 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 13,2 км².

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии